Luisa de Mecklemburgo-Güstrow (Güstrow, 28 de agosto de 1667-Copenhague, 15 de marzo de 1721) fue una noble alemana, reina consorte de Dinamarca y Noruega desde 1699, al casarse con el rey Federico IV.

Biografía 

Era hija de Gustavo Adolfo, el último duque de Mecklemburgo-Güstrow, y de Magdalena Sibila de Holstein-Gottorp, hija del duque Federico III de Schleswig-Holstein-Gottorp y de su esposa, la princesa María Isabel de Sajonia.

Fue dada en matrimonio al entonces príncipe heredero Federico de Dinamarca el 5 de diciembre de 1695, celebrándose la boda en el palacio de Copenhague. Ambos se convirtieron en monarcas de Dinamarca y Noruega en 1699. El matrimonio fue bastante desafortunado para Luisa, ya que su marido el rey mantuvo varias relaciones extramaritales y, estando casado con la reina, se casó al menos en dos ocasiones más.

Mantuvo una vida bastante discreta y alejada de los actos públicos, por lo que nunca pudo alcanzar la popularidad del rey entre los súbditos. Fue profundamente religiosa y se dejó influir por el pietismo, lo mismo que su hijo Cristián, con quien mantuvo una estrecha comunicación. Reunió una respetable colección de libros religiosos, especialmente escritos ascéticos alemanes, que tras su muerte fueron donados a la Real Biblioteca Danesa.

Falleció en Copenhague en 1721, y sus restos fueron sepultados en la catedral de Roskilde. Unas semanas después de su muerte, el rey Federico se casó con su amante, Ana Sofía Reventlow.

Descendencia 
Luisa tuvo cinco hijos con Federico IV, pero solo dos sobrevivirían a la infancia:

 Cristián (1697-1698).
 Cristián VI (1699-1746), sucedió a su padre como rey de Dinamarca y Noruega.
 Federico Carlos (1701-1702).
 Jorge (1703-1704).
 Carlota Amalia (1706-1782).

Bibliografía 
N. D. Riegels: Udkast til fjerde Friderichs hist. after Hoier 1-11. 1795-99. 
A. Hojer: König Fr. IV glorwürdigstes Leben 1-11, 1829. 
Jens Moller i Det skand. lit. selsk.s skr. XXIII, 1832 3-196. 
Ellen Jørgensen and J. Skovgaard: Danske dronninger, 1909-10 189-94.
Fr. Weilbach i Hist. t. 10. r. III, 1935 256-66. 
Ingrid llsoe i Fund og forskn. XXII, 1975-76 107-20.

Enlaces externos 

Reinas consortes de Dinamarca del siglo XVII con los Oldemburgo
Reinas consortes de Dinamarca del siglo XVIII con los Oldemburgo
Reinas consortes de Noruega del siglo XVII con los Oldemburgo
Reinas consortes de Noruega del siglo XVIII con los Oldemburgo

Consortes de la casa de Mecklemburgo
Nobles alemanas del siglo XVII

Nobles alemanas del siglo XVIII